Bifora americana är en flockblommig växtart som först beskrevs av Dc., och fick sitt nu gällande namn av George Bentham, Joseph Dalton Hooker och Sereno Watson. Bifora americana ingår i släktet dubbelkoriandrar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Dubbelkoriandrar
americana